PYN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Payan (Colombia)